Вулична система смт. Козача Лопань, Дергачівського  району Харківської області складалася у в 2011 році з 48 вулиць, 39 провулків, 17 в'їздів, 2 площі та 1 житловий масив.

Примітки

Джерела 
 ЦВК 
 Харьков. Золотые страницы 

Дергачівський район
Козача Лопань
Козача Лопань